Автодро́м и́мени Жи́ля Вильнёва () — канадская автогоночная трасса, расположенная в Монреале. Используется для гонок Гран-при Канады «Формулы-1», гонок Champ Car (в 2002—2006 годах) и NASCAR Nationwide Series. Трасса построена на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия. Автодром был назван в честь канадского автогонщика Жиля Вильнёва в 1982 году, до этого именовался Остров Нотр-Дам ().

Эта местами узкая, извилистая трасса проложена между озёрами и парковыми павильонами, построенными для Всемирной выставки 1967 года. После того, как гонки 1987 года были отменены в связи с неясностями в вопросах спонсорства, пункты техобслуживания были убраны, проведён ряд других работ. Трасса насыщена длинными прямыми и медленными поворотами, поэтому требует от болидов хорошей тормозной системы.

Трасса является быстрой, и часть её проходит по дорогам общего пользования. Самой известной деталью трассы является «стена чемпионов» — стена на выходе из последней шиканы, получившая своё название после того, как в 1999 году сразу три чемпиона мира — Деймон Хилл, Михаэль Шумахер, Жак Вильнёв разбили о неё свои болиды.

Конфигурация 
Конфигурация трассы была 6 раз незначительно изменена.

Повороты 
На автодроме имени Жиля Вильнёва большая часть из пятнадцати поворотов не носит названий. Названия имеют:
 2-3. Senna’s 'S' — «эска Сенны»;
 7. Pont de la Concorde — «Мост Конкорд»;
 11. Virage du Casino (l’Epingle) — «шпилька Казино»;
 13. Droit du Casino — «излом Казино».

Победители Гран-при Канады на автодроме Жиля Вильнёва

Примечания

Ссылки 
 Сайт автодрома
 Гран-при Канады — Информация о трассе
 Автодром на Google Maps

Трассы Формулы-1
Трассы «чампкаров»
Трассы NASCAR
Трассы
Гоночные трассы Канады
Гоночные трассы по алфавиту
Спортивные сооружения Монреаля